Куві — мова, що належить до дравідійської сімʼї. Поширена в Індії (штати Одіша й Андхра Прадеш).

Писемність 
Мова куві користується писемностями орія і телугу. Також могла використовуватись латиниця.

Письмо телугу 

Знаки для голосних

Знаки для приголосних

Латинське письмо

Примітки

Зображення 
Наведено письмо телугу і латиницю, пристосовані для мови куві. Взято з книги grammar of the Kuvi language, with copious examples» .

Писемності Азії
Писемності Південної Азії
Мови Індії
Дравідійські мови